Аллен Ізейл Айверсон (;  , Гемптон, Вірджинія) — американський баскетболіст, за свою кар'єру виступав за чотири різні команди (Філадельфія Севенті-Сіксерс, Денвер Наггетс, Детройт Пістонс, Мемфіс Ґріззліс) протягом чотирнадцяти сезонів у Національній баскетбольній асоціації. Грав на позиціях атакувального захисника та розігруючого захисника.

Статистика кар'єри в НБА

Регулярний сезон 

|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Філадельфія Севенті-Сіксерс
| 76 || 74 || 40.1 || .418 || .341 || .702 || 4.1 || 7.5 || 2.1 || .3 || 23.5
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Філадельфія Севенті-Сіксерс
| 80 || 80 || 39.4 || .461 || .298 || .729 || 3.7 || 6.2 || 2.2 || .3 || 22.0
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Філадельфія Севенті-Сіксерс
| 48 || 48 || style="background:#cfecec;"| 41.5 || .412 || .291 || .751 || 4.9 || 4.6 || 2.3 || .1 || style="background:#cfecec;"| 26.8
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Філадельфія Севенті-Сіксерс
| 70 || 70 || 40.8 || .421 || .341 || .713 || 3.8 || 4.7 || 2.1 || .1 || 28.4
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Філадельфія Севенті-Сіксерс
| 71 || 71 || 42.0 || .420 || .320 || .814 || 3.8 || 4.6 ||style="background:#cfecec;"|  2.5 || .3 || style="background:#cfecec;"| 31.1
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Філадельфія Севенті-Сіксерс
| 60 || 59 || style="background:#cfecec;"| 43.7 || .398 || .291 || .812 || 4.5 || 5.5 ||style="background:#cfecec;"|  2.8 || .2 || style="background:#cfecec;"| 31.4
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Філадельфія Севенті-Сіксерс
| style="background:#cfecec;" | 82 || style="background:#cfecec;"| 82 ||style="background:#cfecec;"|  42.5 || .414 || .277 || .774 || 4.2 || 5.5 ||style="background:#cfecec;"|  2.7 || .2 || 27.6
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Філадельфія Севенті-Сіксерс
| 48 || 47 ||style="background:#cfecec;"|  42.5 || .387 || .286 || .745 || 3.7 || 6.8 || 2.4 || .1 || 26.4
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Філадельфія Севенті-Сіксерс
| 75 || 75 || 42.3 || .424 || .308 || .835 || 4.0 || 7.9 || 2.4 || .1 || style="background:#cfecec;"|  30.7
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Філадельфія Севенті-Сіксерс
| 72 || 72 ||style="background:#cfecec;"|  43.1 || .447 || .323 || .814 || 3.2 || 7.4 || 1.9 || .1 || 33.0
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Філадельфія Севенті-Сіксерс
| 15 || 15 ||style="background:#cfecec;"|  42.7 || .413 || .226 || .885 || 2.7 || 7.3 || 2.2 || .1 || 31.2
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Денвер Наггетс
| 50 || 49 ||style="background:#cfecec;"|  42.4 || .454 || .347 || .759 || 3.0 || 7.2 || 1.8 || .2 || 24.8
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Денвер Наггетс
| style="background:#cfecec;" | 82 || style="background:#cfecec;"| 82 ||style="background:#cfecec;"|  41.8 || .458 || .345 || .809 || 3.0 || 7.1 || 2.0 || .1 || 26.4
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Денвер Наггетс
| 3 || 3 || 41.0 || .450 || .250 || .720 || 2.7 || 6.7 || 1.0 || .3 || 18.7
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Детройт Пістонс
| 54 || 50 || 36.5 || .416 || .286 || .786 || 3.1 || 4.9 || 1.6 || .1 || 17.4
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Мемфіс Ґріззліс
| 3 || 0 || 22.3 || .577 || 1.000 || .500 || 1.3 || 3.7 || .3 || .0 || 12.3
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Філадельфія Севенті-Сіксерс
| 25 || 24 || 31.9 || .417 || .333 || .824 || 3.0 || 4.1 || .7 || .1 || 13.9
|-class="sortbottom"
| style="text-align:center;" colspan=2| Кар'єра
| 914 || 901 || 41.1 || .425 || .313 || .780 || 3.7 || 6.2 || 2.2 || .2 || 26.7
|-class="sortbottom"
| style="text-align:center;" colspan=2| Матчі всіх зірок
| 9 || 9 || 26.6 || .414 || .667 || .769 || 2.6 || 6.2 || 2.3 || .1 || 14.4

Плей-оф 

|-
| style="text-align:left;"| 1999
| style="text-align:left;"| Філадельфія Севенті-Сіксерс
| 8 || 8 || 44.8 || .411 || .283 || .712 || 4.1 || 4.9 || 2.5 || .3 || 28.5
|-
| style="text-align:left;"| 2000
| style="text-align:left;"| Філадельфія Севенті-Сіксерс
| 10 || 10 || 44.4 || .384 || .308 || .739 || 4.0 || 4.5 || 1.2 || .1 || 26.2
|-
| style="text-align:left;"| 2001
| style="text-align:left;"| Філадельфія Севенті-Сіксерс
| 22 || 22 || 46.2 || .389 || .338 || .774 || 4.7 || 6.1 || 2.4 || .3 || 32.9
|-
| style="text-align:left;"| 2002
| style="text-align:left;"| Філадельфія Севенті-Сіксерс
| 5 || 5 || 41.8 || .381 || .333 || .810 || 3.6 || 4.2 || 2.6 || .0 || 30.0
|-
| style="text-align:left;"| 2003
| style="text-align:left;"| Філадельфія Севенті-Сіксерс
| 12 || 12 || 46.4 || .416 || .345 || .737 || 4.3 || 7.4 || 2.4 || .1 || 31.7
|-
| style="text-align:left;"| 2005
| style="text-align:left;"| Філадельфія Севенті-Сіксерс
| 5 || 5 || 47.6 || .468 || .414 || .897 || 2.2 || 10.0 || 2.0 || .4 ||31.2
|-
| style="text-align:left;"| 2007
| style="text-align:left;"| Денвер Наггетс
| 5 || 5 || 44.6 || .368 || .294 || .806 || .6 || 5.8 || 1.4 || .0 || 22.8
|-
| style="text-align:left;"| 2008
| style="text-align:left;"| Денвер Наггетс
| 4 || 4 || 39.5 || .434 || .214 || .697 || 3.0 || 4.5 || 1.0 || .3 || 24.5
|-class="sortbottom"
| style="text-align:center;" colspan=2| Кар'єра
| 71 || 71 || 45.1 || .401 || .327 || .764 || 3.8 || 6.0 || 2.1 || .2 || 29.7

Примітки

Посилання 
 
 Basketball-Reference.com 

Розігруючі захисники
Баскетболісти «Філадельфія Севенті-Сіксерс»
Баскетболісти «Денвер Наггетс»
Баскетболісти «Детройт Пістонс»
Баскетболісти «Мемфіс Ґріззліс»
Баскетболісти «Бешикташа»
Афроамериканські баскетболісти
Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 2004
Атакувальні захисники
Баскетболісти на літніх Олімпійських іграх 2004
Бронзові олімпійські медалісти США
Гравці збірної США з баскетболу
Спортсмени з Вірджинії